Коренные малочисленные народы
 «Малый народ» — термин первоначально Огюстена Кошена, впоследствии Игоря Ростиславовича Шафаревича для части интеллигенции внутри страны, действующей против интересов «большого» народа страны.